Hjallerup (plaats), plaats in Denemarken
 Hjallerup (parochie), parochie in Denemarken